Corynesporina är ett släkte av svampar. Corynesporina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Corynesporina